PRR23D1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 279 амінокислот, а молекулярна маса — 31 050.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки